Estanislau Pedrola Rovira (1907-1944) fotògraf i polític català
 Estanislau Pedrola Fortuny (n. 2003) futbolista català